Epitonium blainei är en snäckart som beskrevs av Clench och Turner 1953. Epitonium blainei ingår i släktet Epitonium och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
blainei